Garth Brooks and the Magic of Christmas — девятый студийный и второй праздничный (рождественский) альбом американского кантри-певца Гарта Брукса, выпущенный 23 ноября 1999 года. Диск достиг седьмого места в американском хит-параде Billboard 200 и первого в кантри-чарте Top Country Albums. Спустя два года Брукс переиздал альбом в новой версии под названием Songs from Call Me Claus, который включал большинство песен с этого релиза.

Список композиций 
 «It's the Most Wonderful Time of the Year» (Edward Pola, George Wyle) — 2:57
 «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» (Sammy Cahn, Jule Styne) — 2:06
 «The Christmas Song» (Mel Tormé, Bob Wells) — 3:25
 «White Christmas» (Irving Berlin) — 2:58
 «Baby Jesus Is Born» (Randy Handley, Cam King) — 3:59
 «God Rest Ye Merry, Gentlemen» (traditional) — 2:35
 «Winter Wonderland» (Felix Bernard, Richard B. Smith) — 3:33
 «Sleigh Ride» (Leroy Anderson, Mitchell Parish) — 3:27
 «Have Yourself a Merry Little Christmas» (Ralph Blane, Hugh Martin) — 4:05
 «(There’s No Place Like) Home for the Holidays» (Robert Allen, Al Stillman) — 2:18
 «Silver Bells» (Ray Evans, Jay Livingston) — 3:34
 «Go Tell It on the Mountain» (traditional, work) — 3:25
 «The Wise Men’s Journey» [instrumental] (Bobby Wood) — 1:28
 «O Little Town of Bethlehem» (Phillips Brooks, Lewis Redner) — 3:03

Участники записи 
 Гарт Брукс — гитара, вокал
 Mark Casstevens — гитара
 Chris Leuzinger — электрогитара
 The Nashville String Machine — струнные
 Bobby Wood — клавишные
 Mike Chapman — бас-электрогитара
 Milton Sledge — ударные, перкуссия
 другие музыканты

Позиции в чартах 
Альбом Garth Brooks & the Magic of Christmas достиг 7-го места в американском хит-параде Billboard 200. В кантри-чарте Top Country Albums альбом был на позиции № 1.

Чарты

Продажи и сертификации

Синглы

Примечания 

Альбомы Гарта Брукса
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Liberty Records
Альбомы Capitol Records
Рождественские альбомы 1999 года
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Рождественские альбомы США
Рождественские кантри-альбомы